La temporada 1973-74 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la decimosexta edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino, organizada por la FIBA.

El Daugava Riga ganó su decimocuarto título, el undécimo consecutivo. Como el año anterior, su rival en la final fue el Clermont Université.

Resultados

Fase previa
 (86-53, 62-65) UGE Viena 148-118 Académica Coimbra
 (57-50, 90-49) BC Aalst 147-119 Nyon BC

Octavos de final
 (94-73, 84-60) Politehnica Bucarest 178-133 UGE Viena
 (76-47, 63-56) Standa Milan 139-103 BC Aalst
 (106-47, ret.) MTK Budapest - Black Star Mersch
 (67-49, 108-43) Clermont Université 175-92 Maccabi Tel Aviv
 (79-47, 96-55) LKS Lódz 175-102 Ignis Mataró
 (96-58, 99-46) Maritsa Plovdiv 195-104 Yükselis Koleji
 (107-31, 95-38) Slavia Praga 202-69 Centymca BC

Fase de grupos

Grupo A
 (6 - 0 --- 482-279) Daugava Riga (75-42 100-45 vs. Politehnica — 94-35 67-54 vs. Standa — 55-40 91-63 vs. MTK)
 (4 - 2 --- 385-421) Politehnica Bucarest (60-56 75-65 vs. Standa — 84-58 69-67 vs. MTK)
 (1 - 5 --- 353-424) Standa Milan (60-67 60-51 vs. MTK)
 (1 - 5 --- 346-419) MTK Budapest

Grupo B
 (5 - 1 --- 467-341) Clermont Université (76-44 80-57 vs. Lódz — 55-65 73-55 vs. Maritsa — 92-70 91-50 vs. Slavia)
 (3 - 3 --- 393-345) LKS Lódz (53-66 81-68 vs. Martisa — 78-77 80-58 vs. Slavia)
 (3 - 3 --- 353-378) Maritsa Plovdiv (68-79 54-37 vs. Slavia)
 (1 - 5 --- 371-463) Slavia Praga

Semifinales
 (91-52, 81-52) Daugava Riga 172-104 LKS Lódz
 (75-71, 90-82) Clermont Université 165-153 Politehnica Bucarest 

Final
 (96-67, 69-53) Daugava Riga 165-140 Clermont Université

Clasificación
 01.  Daugava Riga'''

 02.  Clermont Université

 03.  Politehnica Bucarest
 04.  LKS Lódz

 05.  Maritsa Plovdiv
 06.  Standa Milan
 07.  MTK Budapest
 08.  Slavia Praga

 09.  BC Aalst
 10.  UGE Viena
 11.  Ignis Mataró
 12.  Maccabi Tel Aviv
 13.  Yükselis Koleji
 14.  Centymba BC
 15.  Black Star Mersch

 16.  Nyon BC
 17.  Académica Coimbra

Referencias

Baloncesto en 1973
Baloncesto en 1974
Euroliga Femenina